

Персоналії 
Мальцев:
 Мальцев Анатолій Іванович (1909—1967) — радянський математик. Основоположник Сибірської школи «Алгебри і Логіки».
 Мальцев Артем Ігорович — російський лижник.
 Мальцев Валентин Олександрович (1927—2004) — диригент, педагог, композитор, майстер хорового мистецтва, художній керівник хору Укртелерадіо, заслужений артист України.
 Мальцев Веніамін Миколайович (1931—1986) — письменник.
 Мальцев Віталій Володимирович (1946) — український віолончеліст, концертмейстер оркестру Національної філармонії України, народний артист України (2016)
 Мальцев Володимир Анатолійович (1983—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мальцев Володимир Іванович (1948—2008) — український лікар;
 Мальцев Володимир Олександрович (1974) — український політик, народний депутат;
 Мальцев Володимир Павлович (1939—2012) — український актор;
 Мальцев Вячеслав Вячеславович ( 1964) — російський опозиційний політик, голова Саратовського регіонального відділення партії «Велика Росія».
 Мальцев Микола Володимирович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Мальцев Микола Олександрович (1924—2010) — український художник.
 Мальцев Михайло Олександрович — український вчений, ветеринарний хірург;
 Мальцев Олег Вікторович (1975) — український вчений, популяризатор науки, кандидат психологічних наук.
 Мальцев Олександр Миколайович (1956) — український політик, міський голова Макіївки;
 Мальцев Олександр Миколайович (1949) — радянський хокеїст;
 Мальцев Павло Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мальцев Петро Тарасович (1907—1993) — російський живописець.
 Мальцев Єлизар (1917—2004) — російський письменник;
 Мальцев Леонід Семенович (1949) — білоруський військовик та державний діяч.
 Мальцев Юрій Петрович (1966—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше 
Мальцеви — багатий купецький рід з Надволжя, який займався хліботоргівлею.
Російські прізвища